Командные соревнования по стрельбе из олимпийского лука на летней Универсиаде 2015 в Кванджу пройдут с 4 по 8 июля 2015. В соревнованиях примут участие 16 команд.

Расписание соревнования

Рекорды

Квалификация

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

За 3 место

Финал 

Стрельба из лука на летней Универсиаде 2015